Вильямайор-де-лос-Монтес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 40,62 км². Население — 216 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del monasterio

Муниципалитеты Бургоса